Sędzia Anna Maria Wesołowska jest polskim serialem fabularno–dokumentalnym opartym na tytule niemieckim.

Po raz pierwszy produkcja była premierowo emitowana w latach 2006–2011 za pośrednictwem stacji TVN. Powstały wówczas 634 odcinki podzielone na 12 sezonów, które są powtarzane do dziś (2019) od poniedziałku do piątku na antenie TVN7.

Seria 1. 
Premierowa emisja trwała od 6 marca do 19 maja 2006 roku (wiosna 2006). Seria liczyła 52 odcinki.

Lista odcinków

Miejsca przestępstw

Seria 2. 

Premierowa emisja trwała od 18 września do 15 grudnia 2006 roku (jesień 2006). Seria liczyła 64 odcinki.

Lista odcinków

Miejsca przestępstw

Seria 3. 

Premierowa emisja trwała od 15 stycznia do 1 czerwca 2007 r. (wiosna 2007). Seria liczyła 97 odcinków i jest najdłuższą serią serialu.

Lista odcinków

Miejsca przestępstw

Seria 7. 

Premierowa emisja trwała od 16 lutego do 15 maja 2009 r. (wiosna 2009). Seria liczyła 37 odcinków.

Lista odcinków

Realizacja 

realizacja wizji: Piotr Wolański (odc. 19, 25, 30.) Grzegorz Kupiec (odc. 21. 24., 26.–29. 31., 33., 35.–37.)

reżyseria: Maciej Świerzawski

realizacja zdjęć zewnętrznych: Wojciech Pajonk

Miejsca przestępstw

Seria 8. 

Premierowo wyemitowana w jesiennej ramówce 2009 r. – od 7 września do 30 listopada. Składa się na nią 36 odcinków.

Lista odcinków

Realizacja 

realizacja wizji: Grzegorz Kupiec (odc. 1., 3.–5., 8., 13., 15.–16., 18.–19.), Piotr Wolański (odc. 10.)

reżyseria: Maciej Świerzawski, realizacja zdjęć zewnętrznych: Wojciech Pajonk

Miejsca przestępstw

Seria 9. 
Premierowa emisja trwała od 15 lutego do 28 maja 2010 r. (wiosna 2010). Seria liczyła 43 odcinki.

Lista odcinków

Miejsca przestępstw

Seria 10. 
Była premierowo emitowana od 6 września do 22 listopada 2010 r. (jesień 2010) i liczyła 33 odcinki. Obok serii 8. jest najkrótszą z lat 2006–2011.

Lista odcinków

Realizacja 

Realizacją zdjęć zajął się Grzegorz Kupiec z wyjątkiem na rzecz Pawła Wolańskiego w odc. 25., 30. i 31. Wszystkie odcinki sezonu wyreżyserował Maciej Świerzawski. Za zdjęcia zewnętrzne odpowiadał Wojciech Pajonk.

Miejsca przestępstw

Seria 11. 
Była premierowo emitowana od 7 lutego do 20 maja 2011 r. (wiosna 2011) i liczyła 44 odcinki.

W tej i kolejnej serii rozprawy odbywały się w odświeżonym studiu – niektóre jego elementy zostały przemalowane na mniej intensywne czy ciemniejsze kolory, z kolei ciemne podesty na biurka stron i sędziowskie zostały zastąpione mniejszymi, jasnymi. Wykładzinę w audytorium również wymieniono na jasną. Usunięto kilka belek z tylnej części studia, gaśnice i znaki BHP. Zamiast nich pojawiły się ozdobne tablice po obu bokach i okno po jednym. Zdjęto tablice z rozkładem rozpraw na sali wiszącą za Pawłem Dudzikiem. Wymieniono telewizor. Przebudowano też oświetlenie – dekoracyjne i studyjne – usuwając m.in. żyrandol ze środka studia. Usunięto także napis znad drzwi do pokoju narad Nulla poena sine lege (Nie ma kary bez ustawy). Na korytarzu przed salą pojawiły się plakaty informacyjne.

Zmianie uległa też czołówka serialu. Została wydłużona dodatkowymi scenami o ok. 5 sekund. Przebitki z logiem serialu pozbawiono obrazu budynku sądu z wierzchu. Druga ich scena – kamery jadącej w górę po schodach – została na nowo nagrana, widać, że w innym miejscu. Po pierwszej przerwie reklamowej dodano przerywnik przed przerwą... streszczający dotychczasowe wydarzenia w odcinku. Usunięto animowane logo serialu na tle wyżej wspomnianego budynku pojawiające się na koniec odcinka.

Lista odcinków

Realizacja 

Do odcinków 1.–32.. b.d. odnośnie do autora zdjęć. Od odc. 33 funkcję tą sprawował Grzegorz Kupiec z wyjątkiem w odc. 37. na rzecz Pawła Wolańskiego i 39. – Krzysztofa Muciek.

Wszystkie odcinki sezonu w studiu reżyserował Maciej Świerzawski. Za zdjęcia zewnętrzne odpowiadał natomiast Klaudiusz Dumański.

Miejsca przestępstw

Seria 12. 
Była premierowo emitowana od 5 września do 19 grudnia 2011 r. (jesień 2011) i liczyła 46 odcinków. 12 stycznia 2012 r. poinformowano, że wyemitowany sezon będzie ostatnim. We wiosennej ramówce jego miejsce zajęła Ukryta prawda, również oparta na niemieckim formacie. Mimo to nie zrezygnowano z emisji powtórkowej, która odbywa się do dziś. Podczas emisji powtórkowej na TVN7 i TTV odcinki 618–621 są pomijane z powodu wykasowania taśm emisyjnych z dystrybucji telewizyjnej.

W tej serii ostatni raz pojawił się Artur Łata. Kilka lat po zakończeniu produkcji toczyły się przeciw niemu sprawy o niedopełnienie obowiązków służbowych. W kolejnych seriach jako strażnik nie pojawił się też Paweł Dudzik, zabrakło też psycholog sądowej – pani Anny.

Lista odcinków

Realizacja 

Stanowisko realizatora wizji w odcinkach 1.–16., 18., i 20–44. i 46. pełnił Grzegorz Kupiec. W odcinkach 17., 19., 36. i 45. zdjęcia zrealizował Paweł Wolański.

Wszystkie odcinki sezonu w studiu reżyserował Maciej Świerzawski. Za zdjęcia zewnętrzne odpowiadał natomiast Klaudiusz Dumański.

Miejsca przestępstw

Podsumowanie serii 

cz. – uniewinnienie częściowe; odst. – odstąpienie od wymierzenia kary; spu. – skazanie przy uchyleniu tymczasowego aresztowania 
 odbyło się 28 rozpraw przed sądem okręgowym (ok. 60,9%) i 18 przed sądem rejonowym;
 Najczęściej w rolę prokuratora wcielił się Paweł Sobczak – 24 razy. Andrzej Mękal jako adwokat wystąpił 22 razy;
 Najwięcej przestępstw popełniono w Krakowie – 4 (ok. 8,7%)
 Najwięcej odcinków napisała Michalina Wyrzykiewicz – 18. Grzegorz Kupiec realizował zdjęcia 42 razy

Seria 13. 
Pierwsze informacje o planowanej reaktywacji serialu pojawiły się w kwietniu 2019 roku. Ostatecznie format wrócił na ekran 2 września 2019 r., tym razem na należącym do Grupy TVN kanale TTV. Seria 13. liczyła 30 odcinków emitowanych od poniedziałku do czwartku o godz. 18:00.

Od tego sezonu rozprawy odbywają się w nowym studiu, z dominującymi kolorami szarym i jasnego drewna. Zasłony pionowe w oknach zastąpiono żaluzjami a zamiast krzeseł dla audytorium wstawiono ławki takie jak dla świadków. Duże okno za stołem sędziowskim zastąpiono drewnianą dekoracją.

Lista odcinków

Realizacja 

Autorem zdjęć do odcinków 6., 7., 9., 10., i 14.–30. był Grzegorz Kupiec. Funkcję tą w odcinkach 1.–5. i 8. pełnił Wojciech Żebrowski a 11.–14. – Dominik Lichota.

Wszystkie odcinki serii, łącznie ze scenami w plenerze, wyreżyserował Maciej Świerzawski.

Oglądalność 
Pierwszy odcinek trzynastego sezonu serialu zgromadził przed telewizorami średnio 311 tys. widzów Przez pierwsze dwa tygodnie wznowionej emisji format był oglądany przez około 297 tys. widzów z czego najlepszy wynik – 416 tys. – zanotował czwarty odcinek. Powtórki programu śledzi blisko 170 tysięcy osób.

Przeniesienie serialu do stacji TTV zwiększyło jej oglądalność o ok. 220% w paśmie premiery, zwiększając tym samym udziały w rynku telewizyjnym o 2 p.p.

Miejsca przestępstw 
Tabela informuje w jakich miejscowościach dokonano przestępstwa w poszczególnych odcinkach:

Podsumowanie serii 

cz. – uniewinnienie częściowe; um. – postępowanie umorzono

 Odbyło się 13 rozpraw przed sądem okręgowym (ok. 43,3%) i 17 przed sądem rejonowym;
 Najczęściej w rolę prokuratora wcielił się Paweł Sobczak – 19 razy. Andrzej Mękal jako adwokat wystąpił 15 razy; 
 Najwięcej przestępstw popełniono w Warszawie – 25 (ok. 83,3%) 
 Najwięcej odcinków napisała Natalia Pietrucha – 6., funkcję realizatora wizji najczęściej pełnił Grzegorz Kupiec – 20.

Seria 14. 
Sezon czternasty trafił do wiosennej ramówki telewizji TTV i był emitowany od 2 marca 2020 r. Po 12 odcinkach wstrzymano emisję. Dyrektor programowy TVN – właściciela TTV – uzasadniał decyzję chęcią oszczędnego gospodarowania nagranymi już programami po wstrzymaniu z powodu wirusa większości nagrań. Pod koniec sierpnia 2020 r. ogłoszono, że telewizja planuje realizację kolejnych odcinków, lecz serial nie trafi jeszcze do jesiennej ramówki. W grudniu niewyemitowane dotąd odcinki sezonu zostały udostępnione w serwisie Player jako prapremiery. W styczniu 2021 na stronie z informacjami dla prasy TVN pojawiła się ramówka TTV, w której wznowienie emisji miało nastąpić 16 lutego o 16:05, jednak krótko po tym stacja na swoim oficjalnym profilu Facebook'owym podała dzień 2 lutego, godzina nie została zmieniona. Ponadto odcinek 18. wypadł z powodu akcji Media bez wyboru co spowodowało przesunięcie finału serii – został wyemitowany premierowo dzień później.

W stosunku do poprzednich sezonów wprowadzono w formacie kilka zmian. Przede wszystkim zwiększono liczbę scen nagrywanych poza studiem – każdy odcinek zaczyna się od takiej – a w kluczowych momentach pod słowa świadków podkładana jest muzyka z bibliotek. Dodano także przebitki przedstawiające budynek sądu z wierzchu, oraz przed mowami końcowymi. Teraz świadkowie po podejściu do barierki nie przedstawiają się, a sędzia od razu przechodzi do zadawania im pytań. Zwiększono liczbę tekstów czytanych przez lektora, którego funkcję pełni teraz Artur Młyński. To pierwsza zmiana w historii serialu, dotychczas teksty czytał Krzysztof Banaszyk.

Lista odcinków

Realizacja 

Wszystkie wyemitowane do tej pory odcinki wyreżyserowali Maciej Świerzawski (sceny w studio, oprócz odc.28. na rzecz Marcina Szczerbica) i Daniel Kempiński (sceny plenerowe).

Miejsca przestępstw 
Na początku poprzedniej serii rozpoczął się trend na ujednolicenie miejsca wydarzeń w poszczególnych odcinkach serialu. W sezonie 14. już niemal wszystkie przestępstwa popełniono w Warszawie. Wyjątki stanowią jedynie odcinki: 2. (Głodna Wólka), 11. (Pruszków), 16. (Jabłonna), 17. (Dawidy Bankowe). Ponadto w odcinku 14.nie pojawia się konkretna miejscowość – wspomina się w nim jedynie, że czyn popełniono na wsi. Taka sytuacja nie miała miejsca w żadnym innym odcinku serialu.

Podsumowanie serii 

umorz. – umorzenie postępowania; uniew. – uniewinnienie

 Odbyło się 14 rozpraw przed sądem okręgowym (ok. 46,6%) i 16 przed sądem rejonowym;
 Najczęściej w rolę prokuratora wcielił się Paweł Sobczak – 17 razy. Udział obrońców został wyjątkowo równo rozłożony – wszyscy wystąpili 8 razy, oprócz Tomasza Kujawy, który wystąpił siedem. 
 Najwięcej przestępstw popełniono w Warszawie – 25 (ok. 83,3%)

Przypisy 

Sędzia